Э́мили Ке́йко Куро́да (; 30 октября 1952, Фресно, Калифорния, США) — американская  и .

Биография и карьера 
Курода, имеющая японско-американское происхождения, родилась во Фресно, Калифорния, в семье Кей и Уильяма Курода. У неё есть два брата, Пол Курода (удостоенный наград фотограф в Окленде, Калифорния) и младший брат Дуглас Курода, электрик из Фресно, Калифорния. Она начала актёрскую и режиссёрскую деятельность ещё во времена старшей школы и специализировалась на драме в Калифорнийском государственном университете во Фресно, прежде чем начать свою карьеру на сцене и экране.

Она известна своей ролью миссис Ким в телесериале «Девочки Гилмор», но также у неё длительная карьера на сцене и на экране, и она давний член театральной трупы «East West Players» в Лос-Анджелесе.

С 1980 года Курода замужем за актёром Альберто Айзеком.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Университета штата Калифорния в Фресно